PBX est un sigle qui peut désigner :
 Private branch exchange (en français, autocommutateur téléphonique privé) ;
 Polymer-bonded explosive (en français, explosif en poudre polymérisé) ;
 , un groupe de protéines (par exemple, Pbx1).

PBX est une abréviation qui peut désigner :
 Probiotic (en français, probiotique).